Teaser peut désigner :

 un teaser (ou aguiche), un message publicitaire aguichant utilisé dans le teasing (ou l’aguichage), une technique de marketing ;
 un teaser, un type de leurre utilisé dans la pêche à la traîne ;
 un teaser, anglicisme de bande-annonce, un court film publicitaire dont le but est de promouvoir un film sortant prochainement au cinéma ;

Musique

Album 

 Teaser, album d’Angela Bofill ;
 Teaser, album de Tommy Bolin.

Chanson 

 Teaser, chanson de George Benson ;
 Teaser, chanson du groupe belge Puggy.

Homonymie de titre

cs:Teaser
de:Teaser
fi:Teaser
pl:Teaser
pt:Teaser
ru:Тизер
sv:Teaser